Cser László (1914–2004) jezsuita szerzetes, költő, író
 Cser László (1936–2017) fizikus, tanszékvezető egyetemi tanár